Солонинка (Солонінка) — українське прізвище.

Відомі носії 
 Солонинка Василь Якович (1912—1990) — український громадсько-політичний діяч, редактор, публіцист.
 Солонинка Роман Васильович (1980—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Солонинка Петро Іляринович (1961—2014) — в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля».

 Солонинко Ярослав Зіновійович (нар. 1991) — український футболіст, півоборонець футбольного клубу «Воркута» (Торонто).

Примітки